Сербиненко — фамилия. Известные носители:

 Сербиненко, Вячеслав Владимирович (род. 1951) — российский философ, профессор, специалист по истории русской философии.
 Сербиненко, Наталья Александровна (род. 1959) — советская и украинская легкоатлетка. 
 Сербиненко, Николай Илларионович (1922—1981) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сербиненко, Фёдор Андреевич (1928—2002) — советский и российский нейрохирург, академик РАМН.

См. также 
 Сербин
 Сербиновка
 Сербинович